«Реал Мадрид Кастилья» — футбольный клуб, базирующийся в столице Испании, городе Мадрид, является резервной командой клуба «Реал» (Мадрид) и относится к системе . Клуб основан 16 декабря 1930 года, гостей принимает на стадионе «Альфредо ди Стефано», вмещающем 6 000 зрителей. В настоящий момент выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе испанского чемпионата. Вследствие того, что по правилам испанской лиги резервные команды не могут играть в одной лиге с основной командой, «Реал Мадрид Кастилья» никогда не поднимался в Примеру, проведя в общей сложности 31 сезон в Сегунде. Главным достижением клуба является выход в финал Кубка Испании в сезоне 1979—1980, в котором он уступил основной команде мадридского «Реала». Этот успех позволил команде выступить в Кубке Кубков, этот факт выступления в еврокубке резервной команды является уникальным в истории европейского футбола.

Выступления команды

Сезон 2011/12 
В сезоне 2011/12 «Реал Мадрид Кастилья» занял первое место в своей группе в Сегунде Б, а в плей-офф обыграл «Кадис» с суммарным счетом 8:1 и вышел во второй по значимости дивизион в Испании Сегунду, так же завоевав трофей победителя лиги. Тогда выпускниками академии стали: Антонио Адан, Пабло Сарабия, Хоселу и Дани Карвахаль.

Сезон 2012/13 
Сезон 2012/13 Кастилья завершила на 8-ом месте в Сегунде. По итогам сезона лучшим бомбардиром команды стал Хесе Родригес, который забил 22 мяча. Выпуск сезона 2012/13 по праву считается одним из лучших за последнее время в рядах Ла Фабрики. Большое количество игроков(12) играют чемпионатах Испании, Германии и Франции. «Реал Мадрид Кастилья» выпустила таких игроков, как: Начо Фернандес, Альваро Мората, Хесе Родригес, Лукас Васкес, Денис Черышев, Каземиро, Фабиньо, Фернандо Пачеко, Хосе Родригес.

Сезон 2013/14 
В сезоне 2013/14 в заключительном туре испанской сегунды «Реал Мадрид Кастилья» уступил «Мурсии» (0:1). В результате команда с 49 очками заняла 20-е место и снова вылетела в третий по силе дивизион Испании.

Сезон 2014/15 
В сезоне 2014/2015 команду возглавил легендарный Зинедин Зидан, пришедший из основной команды Реала, где был помощником Карло Анчелотти.

Сезон 2015/16 
Сезон 2015/16 команда начала под руководством все того же Зидана, но в зимний перерыв главный тренер ушел на повышение и возглавил основную команду вместо Рафаэля Бенитеса. Пост главного тренера занял Луис Мигель Рамис, который привел команду к первому месту в группе II Сегунды Б, однако в плей-офф команда уступила Мурсии по сумме двух матчей (1:2/2:2) и не смогла вернуться в Сегунду. Лучшим бомбардиром команды стал Мариано Диас (23).

Сезон 2016/17 
Сезон 2016/17 Кастилья начала под руководством бывшего игрока Реал Мадрида Сантьяго Солари.

Сезон 2019/20 
На пост главного тренера в сезоне 2019/20 назначен Рауль Гонсалес Бланко, легендарный капитан мадридского «Реала» и сборной Испании. До этого Рауль возглавлял молодёжные команды команды «Кадете Б» и «Хувениль Б».

Выступления в еврокубках 

 1R — первый раунд.

Достижения 
 Финалист Кубка Испании (1): 1979/80
 Победитель Сегунды (1): 1983/84
 Победитель Сегунды Б (4): 1990/91, 2001/02, 2004/05, 2011/12
 Победитель Терсеры (6): 1948/49, 1954/55, 1956/57, 1963/64, 1965/66, 1967/68.

Команда

Состав на сезон 2022/23 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Известные игроки 

  Рауль Гонсалес
  Икер Касильяс
  Мануэль Санчис
  Висенте Дель Боске
  Эмилио Бутрагеньо
  Диего Лопес
  Эстебан Камбьяссо
  Мануэль Веласкес
  Самюэль Это’о
  Хуан Мата
  Хосе Мария «Гути» Гутиеррес
  Кико Касилья
  Альваро Арбелоа
  Начо Фернандес
  Альваро Мората
  Хесе Родригес
  Дани Карвахаль
  Роберто Сольдадо
  Хосе Мария Кальехон
  Хосе Мичель
  Даниэль Парехо
  Хави Гарсия
  Антонио Адан
  Рафаэль Бенитес
  Карлос Каземиро
  Хосе Родригес
  Лукас Васкес
  Маркос Льоренте
  Борха Майораль
  Мариано Диас Мехия
  Винисиус Жуниор

Известные тренеры 
  Висенте Дель Боске (1987—1990)
  Рафаэль Бенитес (1993—1995)
  Мигель Анхель Португаль (1997—1999)
  Хуан Рамон (2001—2005)
  Мичел (2006—2007)
  Хуан Мандия (2007—2008)
  Хулен Лопетеги (2008—2009)
  Зинедин Зидан (2014—2016)
  Сантьяго Солари (2016—2018)
   Рауль Гонсалес (2019-н.в)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Испании
ФК «Реал Мадрид»